Between Two Worlds bezeichnet:
 Between Two Worlds (Album), Album der norwegischen Metal-Band I (2006)
 Between Two Worlds (Roman), Roman von Amma Darko (2015)
 Between Two Worlds (Fernsehserie), Australien (2020)